Der Girabola 2020/21 war die 43. Saison des Girabola, der höchsten angolanischen Spielklasse im Fußball der Männer. Es nahmen 16 Mannschaften teil, die je zweimal gegeneinander antraten. Die Saison begann am 26. Dezember 2020 und endete mit dem letzten Spiel des 30. Spieltags Mitte 2021.

Im Vorjahr hatte die weltweite COVID-19-Pandemie auch in Angola alle Sportwettbewerbe gestoppt. So wurde der Girabola 2019/20 nach 25 absolvierten Spieltagen am 21. März 2020 auf Grund der COVID-19-Pandemie in Angola vom angolanischen Fußballverband FAF abgebrochen und annulliert, ohne Meistertitel und Absteiger. Ausgenommen war lediglich der bereits vorher disqualifizierte und als Zwangsabsteiger feststehende Primeiro de Maio. Für ihn stieg Liganeuling Baixa de Kassanje aus der zweiten Liga, der Segundona auf.

Somit trat der CD Primeiro de Agosto aus der Hauptstadt Luanda als amtierender Titelverteidiger und ebenso weiterhin amtierender Gewinner des angolanischen Pokals an.

Tabelle

Weblinks 
 Website der Profiliga Girabola (port.)
 Girabola-Tabelle beim angolanischen Fußballverband FAF
 Übersicht über das Fußballjahr 2021 in Angola bei der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Siehe auch 
 Fußball in Angola

Einzelnachweise 

Girabola-Saison
Fußballsaison 2020/21